Намаккал:

 Намаккал — город в штате Тамилнад, Индия.
  Намаккал — округ в штате Тамилнад, Индия.